Avant-garde  est un terme militaire,  qui désigne les troupes envoyées en avant de la progression d'une armée, pour explorer et assurer le terrain. 
 En art, l'avant-garde est une frange de la production artistique. 
 L'avant-garde est aussi un mouvement littéraire et poétique.
 Dans la théorie marxiste, l'avant-garde est la fraction la plus consciencieuse et la plus politisée du prolétariat.
 Avant-garde est le journal du Mouvement Jeunes Communistes de France.
 Avant-garde est un roman de l'écrivain américain Jack Campbell publié aux États-Unis en 2017 et en France en 2018.

Voir aussi 
 Le metal avant-gardiste est une tendance stylistique liée au heavy metal.
 L'avant-garde jazz est un mouvement de jazz des années 1950 et 1960.
 ITC Avant Garde est une police d'écriture.
 L'Avant-Garde est un organe de liaison des zouaves pontificaux.
 L'avant-garde russe est un courant très influent de l'art moderne.
 L'Avant-Garde caennaise est un club omnisports de Caen fondé en 1902.